La Revista Bohemia (también conocida como Bohemia) es la revista de público general más antigua de Cuba. Fundada en 1908 por Miguel Ángel Quevedo Pérez,  difunde comentarios sobre asuntos políticos, análisis históricos, así como consejo de modas.  En 1927, Miguel Ángel Quevedo asumió la dirección editorial.  Alega ser la primera en publicar el trabajo de artistas cubanos a colores. Marta Rojas ha sido una  de sus periodistas. 
En la actualidad es una dependencia del Partido Comunista de Cuba (PCC) y por tanto, responde a sus intereses difundiendo todo tipo de propaganda política encaminada a ejercer control sobre la sociedad.
El subdirector Editorial (Director en funciones) es Isidro Fardares González.

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 

 Sitio web oficial

Revistas de Cuba